Le terme ligne 62 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
Ancienne ligne 62 du tramway de Bruxelles ;
Ligne 62 du tramway de Bruxelles ;
 Ligne 62 et 62A du tramway de Budapest ;
 Ancienne ligne 62 du tramway vicinal de Charleroi ;
 Ancienne ligne 62 du tramway vicinal de Liège.

Voie ferrée 
 Ligne 62 des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

62